Хулиан Луке Конде (; 27 марта 1992, Торрелавега) — испанский футболист, нападающий клуба «Гихуэло».

Карьера 
Хулиан — воспитанник «Расинга». В 2009 году он дебютировал за вторую команду клуба в Сегунде Б. 22 января 2011 года он дебютировал в Примере в матче против «Барселоны». В сезоне 2011/12 Хулиан использовался в системе ротации клуба. После вылета «Расинга» из высшего дивизиона Луке остался в команде и взял освободившийся десятый номер.

Карьера в сборной 
Хулиан выступал за Испанию на юношеском уровне, но не добился там особых успехов.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Расинга» 
 профиль на сайте BDFutbol 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Райо Кантабрия»
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Сённерйюск»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Гихуэло»